Viadotto Morandi – viadotto di Genova
 Viadotto Akragas – viadotto di Agrigento
 Viadotto Ansa del Tevere – viadotto di Roma